Tillabéri peut faire référence à :
 Tillabéri, ville du Niger
 Tillabéri (département)
  Tillabéri (région)